Příjmení Mikeska nosí více významných osobností:

 Jan Mikeska (1930–???) – český a československý politik KSČ
 Michal Mikeska (* 1976) – český hokejový útočník a hokejový trenér mládeže
 Miroslav Mikeska (* 1936) – český fotbalista, záložník a útočník